E néven ismert államalakulatok
 Ókori illír királyság (Illíria) : i. e. 4–3. században, a mai Albánia területén,
 Illír Királyság (1816–1849) vagy Új-Illíria : 19. századi osztrák (Habsburg) koronatartomány.